Crisotemi (o Crisotemide) – personaggio della mitologia greca, sorella di Oreste, Ifigenia ed Elettra
 Crisotemi (o Crisotemide) – personaggio della mitologia greca, figlia di Demetra e Carmanore
 Crisotemi (o Crisotemide) – personaggio della mitologia greca, una delle Danaidi e sposa dell'Egittide Asteride
 Crisotemi (o Crisotemide) – personaggio della mitologia greca, prima vincitrice dei giochi pitici e ritenuta figlia di Demetra e del semidio Carmanor